Список альбомов №1 в США в 1982 году (#1 1982 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1982 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 По 9 недель на № 1 находились альбом «American Fool» американского певца Джона Кугера и диск «Asia» американской группы Asia.
 7 недель на № 1 находился альбом «Business as Usual» австралийской группы Men at Work.

Список 1982 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1982 года по версии Billboard
 Список лучших альбомов США 1982 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1982 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1982 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1982 года